Ярослав Мудрий (опера)
 «Ярослав Мудрий» — опера Георгія Майбороди написана у 1973 році.
 «Ярослав Мудрий» — опера Юлія Мейтуса написана у 1972 році.